Ясеновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ясеновская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Ясеновская волость (Ряжский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Ясеновская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Ясеновская волость (Одоевский уезд) — в составе Тульской губернии
 Ясеновская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии